Patrick Roux puede referirse a las siguientes personas:

 Patrick Roux (arquero), practicante de tiro con arco sudafricano;
 Patrick Roux (yudoca), yudoca francés.